Либар () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Либар, Камилль (1917—1991) — люксембургский футболист, нападающий.
 Химера-де-Либар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.